Bischoff:

 Amaury Bischoff (ur. 1987), francusko-portugalski piłkarz
 Karl Bischoff (ur. 1897), niemiecki architekt , inżynier oraz SS-Sturmbannführer
 Klaus Bischoff (ur. 1961), niemiecki szachista, arcymistrz
 Mikkel Rufus Mutahi Bischoff (ur. 1982), duński piłkarz

Zobacz też 
 Bischof
 Bishop